Медзская волость () — одна из четырёх волостей Гробинского края. Находится в северной части края. Граничит с городом Лиепаей, Вергальской волостью Павилостского края, Дуналькской и Тадайской волостями Дурбского края и Гробинской волостью своего края.

Крупнейшими населёнными пунктами являются следующие сёла: Капседе (волостной центр), Иевкалны, Пиньки, Таши, Стирнас, Шкеде и Плиенкални.

История 

Медзкая волость была образована около 1900 года. В 2009 году волость вошла в состав Гробинского края.

Природа 
Волость имеет доступ к Балтийскому морю. Самая высокая точка находится в восточной части волости — 50,9 м.
По территории волости протекают следующие реки: Аланде, Аннас-упите и Ленкупе.

Примечания